Peter Cook pode referir-se a:

Peter Edward Cook satirista, escritor e humorista britânico.
Sir Peter Cook - arquiteto britânico.
Desambiguação